Ел Манзанито има више значења:

 Ел Манзанито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзанито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзанито (Сан Антонино ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанито (Сан Мигел Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанито (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манзанито (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику